De Archelosauria zijn een clade die schildpadden en archosauriërs (vogels en krokodilachtigen) en hun fossiele verwanten omvat. Meerdere sequentiealigneringen van DNA- en eiwitsequenties en fylogenetische analysen toonden aan dat Testudines de naaste levende verwanten zijn van vogels en krokodilachtigen. Er zijn ongeveer duizend ultra-geconserveerde elementen (UCE's) ofwel gedeelde sequenties in hun genoom die uniek zijn voor schildpadden en archosauriërs, maar die niet worden gevonden bij lepidosauriërs (tuatara, hagedissen en slangen). Andere genoombrede analyse ondersteunt deze groepering ook.

Etymologie 
De cladenaam Archelosauria werd in 2015 door Nicholas Crawford e.a. bedacht als verwijzing naar de twee subclades, de Archosauria en de Chelonia. De klade werd gedefinieerd als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Crocodylus niloticus Laurenti, 1768 en Testudo graeca Linnaeus, 1758; en al zijn afstammelingen.

Classificatie 
De groep Archelosauria verenigt de archosauriërs met de schildpadden. Het bleek dat Archelosauria binnen de Sauria was geplaatst, als het zustertaxon van hagedissen en Sphenodon. Hieronder is de fylogenie van Crawford et alii, die onderlinge verwantschappen van Testudines op familieniveau tot aan Durocryptodira toont.

Uitgestorven reptielen